«Алчные экстремалы» () — реалити-шоу на MTV, которое представляет собой спин-офф телешоу «Реальный мир» и отменённой передачи «Дорожные правила». Сейчас ведущим является Ти Джей Лавин.
Изначально шоу называлось «Дорожные правила: Все звёзды», затем, начиная со второго сезона, название было изменено на «Алчные экстремалы». В качестве ведущих шоу выступали Эрик Ниес, Марк Лонг, затем Джонни Мозли и Дейв Мирра — до того, как Ти Джей Лавин стал постоянным ведущим, начиная с 11-о сезона. Некоторые сезоны имели свои сиквелы — например, «Инферно», связанное с «Инферно 2» и «Инферно 3». Премьера 26-го сезона «Зов крови» состоялась 3 декабря на MTV. Также, в конце декабря 2016 закончились съемки 27-го сезона «Союзники поневоле 3» в Бразилии и Аргентине. Премьера 33 сезона "Война миров" состоялась 6 февраля 2019 года.

Формат 
В каждом сезоне принимают участие определенное количество участников прошедших сезонов «Реального мира» и «Дорожных правил», где они сражаются друг против друга. (Только в сезонах «Свежее мясо», «Свежее мясо 2» и «Битва головорезов» дебютировали игроки, ранее не появлявшиеся в «Реальном мире» и «Дорожных правилах»). Обычно участников разделяют на команды, образованные по определенному критерию, который меняется от сезона к сезону. Например, команды формировались в зависимости от пола участников, их оригинального сезона, от статуса хорошего / злодея, от их бывших романтических увлечений и так далее. Каждая команда сражается в различных испытаниях, чтобы выиграть приз и получить преимущество в игре. После каждого испытания обычно два игрока отправляются на поединок, где они должны сражаться друг против друга за право остаться в игре. В каждом сезоне представлен свой тип поединков, отличающийся от других названием, обстановкой и общей атмосферой. Обычно отбор участников на поединок провоцирует многочисленные скандалы, заставляя игроков вести грязную игру.

Некоторые сезоны, однако, имеют совершенно отличающийся формат. Например, «Остров», в котором организаторы решили отойти от обычной концепции, взяв за основу шоу «Последний герой». Другой пример — первый сезон («Дорожные правила: Все звёзды») включал в себя только участников «Реального мира», а участие принимало малое количество игроков. За исключением первого сезона, финальным призом для участников являлись деньги.

Подробности 
Название каждого сезона определяло формат игры. Например, «Инферно 2» и «Инферно 3» имели схожую с «Инферно» концепцию, а «Битва головорезов» представляла собой новый формат, в котором сражались три команды.

 Алчные экстремалы : «Реальный мир» сражается против «Дорожных правил», по шесть человек в команде, никаких поединков, испытания проходят в разных местах, участники путешествуют в двух автобусах.
 Битва сезонов  (2002): Пары, представляющие один сезон, образуют две команды — «Реальный мир» и «Дорожные правила». После каждого испытания три лучшие пары в каждой команде получают возможность выгнать пару из своей собственной команды, каждая команда должна была выгонять игроков вне зависимости от исхода испытания.
 Битва полов: Как следует из названия, парни сражаются против девушек. Игроки выбывают в ходе голосования, принцип которого схож с процессом отбора предыдущего сезона.
 Битва насмерть: Игроки попадают в команду «Новички» или «Ветераны» в зависимости от количества отыгранных игр. Члены команды отправляют своего игрока на поединок, в некоторых испытаниях можно было выиграть защиту, которая позволяла отдельному игроку избежать поединка.
 Инферно: Сражаются две команды, «Хорошие парни» и «Злодеи» (хотя в первом сезоне это были всё ещё «Реальный мир» против «Дорожных правил»). Команды номинируют двух своих игроков на попадание в «инферно», а затем выбирают одного из двух игроков, предложенных противоположной командой. Игроки, которые отправляются в «инферно», могут защитить себя, выиграв защиту в следующем испытании.
 Свежее мясо: Эти сезоны представляли нам новых участников «Алчных экстремалов», которые не появлялись ни в «реальном мире», ни в «Дорожных правилах». Новичков выбирали ветераны (те, кто пришёл после «РМ» и «ДП» или прошлого «Свежего мяса»), образуя тем самым команду из двух человек. Парень выбирал девушку, а девушка — парня. На поединке, который называется «изгнание», сражаются сразу две команды.
 Дуэль: Этот формат не предполагает наличия команд, хотя на некоторых испытаниях приходится объединяться. Каждый сражается сам за себя, победителей всего двое — парень и девушка.
 Остров: Формат отличается тем, что участников помещают не в роскошные условия, а на необитаемый остров. Команды не формируются, но присутствуют поединки, в которых участвуют три человека. Победитель спасён, а один из проигравших покидает игру по результатам голосования.
 Руины: Сражаются команды «Чемпионов» и «Претендентов», которые формируются в зависимости о того, кто побеждал в сезонах «Алчных экстремалов», а кто нет. Перед каждым испытанием каждая команда номинирует три парня и три девушки. После испытания номинанты победившей команды определяют состав поединков, в которых сойдутся чемпион против претендента.
 Битва головорезов: Изначально команды не определены. По результатам гонки в самом начале, капитанами команд становятся три игрока, пришедшие последними. В каждом испытании сражаются три команды. Победившая команда спасена от поединка, который называется «Гулаг». А игроки проигравших команд туда отправляются. Каждая команда выбирает участников поединка анонимным голосованием.
 Союзники поневоле: Сражаются четырнадцать пар — семь мужских и семь женских. Каждая команда состоит из игроков, которые стали на шоу заклятыми врагами. Победитель испытания спасен от поединка, который называется «Джунгли», в то время как пара, занявшая последнее место, туда отправляется.
 Битва бывших: Тринадцать пар бывших сражаются в этом сезоне. Победившая пара спасена от поединка и выбирает пару, которая туда отправляется вместе с парой, занявшей последнее место на испытании.
Зов крови: Четырнадцать пар, состоящие из участников шоу "Реальный мир", "Алчные экстремалы", "Пожалуй, ты?" и их родственника. Победившая пара на испытании отправляет одну пару, чтобы сразится на поединке с проигравшей командой в "Яме", в зависимости от пола. Однако уже после второго поединка пары делятся на две команды, каждая из которых состоит из 12 игроков так, что пары-родственники в противоположных командах. Проигравшая команда должна отправить одного игрока из проигравшей команды в "Яму", а победившая команда должна отправить другого игрока из проигравшей команды на поединок. Если игрок проигрывает, то он покидает игру вместе со своим родственником из другой команды. Последние десять участников вновь соединились в команды из родственников. 
Вторжение чемпионов: Игру начинают восемнадцать претендентов, которых выбросили с лодки на пляж. Они соревнуются индивидуально в состязаниях, за которыми следует отборочный раунд. Мужчины и женщины, победившие в соревнованиях, будут в безопасности от исключения и заработают свой билет в «Оазис» - сезонный дом. Мужчины и женщины, занявшие последние места, автоматически отправились на поединок. Второго участника поединка выбирают голосованием (парни выбирают девушку, девушки - парня). Каждый победитель поединка также получал билет в "Оазис". Участники, которые уже получили свои билеты освобождались от участия в соревнованиях, так как игра превратилась в гонку за билетами. Игроки не могут переехать в Оазис, пока не будут получены все билеты. Когда билеты получены в игру войдут восемь чемпионов шоу, и Претенденты сформируют против них команду. Каждое испытание будет предназначено для состязаний  Претендентов против Чемпионов. Поединки проходят по очереди (сначала претенденты, в следующий раз - чемпионы) под названием «Крепость». Команда-победитель зарабатывает деньги на свой призовой счет. Лучший парень и девушка из команды выбирают одного парня и одну девушку для участия в поединке. Остальная часть дома будет голосовать против игроков, которые составят им соперников. Победители возвращаются в игру, а проигравшие уходят домой.
XXX: Грязная 30: Подобно свободным агентам, каждое испытание имеет индивидуальный, парный или командный формат. Победивший игрок, пара или команда выбирают одного участника поединка. Оставшиеся не победившие игроки участвуют в «Розыгрыше двойного креста», где один игрок каждого пола вытянувший «Двойной крест» (XX), выбирает игрока своего пола, который также будет участвовать в поединке. По иронии судьбы выбывшие игроки отправляются в Дом искупления, чтобы побороться за место в игре.
Вендетта: У каждого претендента в этом сезоне есть по крайней мере одна «вендетта» с кем-то в игре. Как в Свободных агентах и в Грязной 30 каждое испытание имеет индивидуальный, парный или командный формат. Каждый участник имеет свой индивидуальный банковский счет. Три победителя в каждом испытании, независимо от пола, образуют «Тройку». Проигравший автоматически отправляется на поединок. В зависимости от того, является он мужчиной или женщиной, тройка назначает трех игроков. Позже, три кандидата отправляются с Тройкой в ​​«Инквизицию», чтобы объяснить, почему они должны оставаться в игре и почему один (или оба) из других кандидатов должны уйти. «Тройка» голосует за одного из трех игроков из Инквизиции, чтобы тот также отправился на поединок. Победитель остается в игре, а также получает гранату. Победитель выбирает одну из трех гранат, каждая из которых дарует особую силу, меняющую ход игры. 
Расплата: Этот сезон является последним сезоном "Трилогии", которая началась с Грязной 30. Сезон объединяет участников в пары с вендеттами из их предыдущих сезонов, и они должны работать вместе как партнеры. Команда, выигравшая ежедневное соревнование, получает иммунитет и «Голос власти», что позволяет им дважды отдать свой голос за одну из команд. Голосование проводится анонимно. В Армагеддоне выясняет какая команда получила большее количество голосов и отправляется на поединок. Так же становится известно, кто против них голосовал. Соперника они могут выбрать себе именно из числа голосовавших против них. Победитель Армагеддона возвращается в игру, а проигравший отправляется в Дом искупления. «Двойной крест» используется в Доме искупления, когда тот, кто тянет Двойной крест, имеет право выбрать одну из других команд в качестве своего противника, в то же время исключая другие команды из игры навсегда. В середине сезона две команды «Наемников» смогут побороться за свое место в игре, выбив пару-участников на поединке.

История 
Во время съемок «Реальный мир: Бостон» и «Дорожные правила: Острова», участники этих сезонов встретились в Пуэрто-Рико. Продюсеры устроили поединок, в котором участники боролись за деньги. Подобное противостояние привело к росту рейтингов, и у продюсеров появилась идея создать нечто подобное. После очередного поединка между участниками «Реальный мир: Сиэтл» и «Дорожные правила: Вниз», который прошёл в 1997 году, был создан сезон «Дорожные правила: Все звёзды», который и положил начало новому проекту.

После «Всех звёзд» продюсеры решили включить в проект и бывших участников «Дорожных правил». В следующем сезоне две команды по шесть человек колесили по миру, сражаясь друг с другом. Такой формат просуществовал ещё три года и принёс высокие рейтинги.

С наступлением нового тысячелетия продюсеры решили внести изменения в игру. В 2001 начались съёмки «Битвы сезонов», в котором было принято решение уйти от формата «две команды по шесть человек» и пригласить на съемки большее количество людей.

После того, как организаторы ввели игры на выбывание, были сняты сезоны «Битва полов», «Битва сезонов», а также «Битва насмерть» и «Инферно». В последних двух сезонах игроки, против которых голосовала команда, сражались друг против друга. Проигравший отправлялся домой. «Битва насмерть» отличалась от «Инферно» тем, что в первом случае игроки голосовали против своего, а во втором — против соперника.

В 2005 продюсеры решили пригласить на шоу новых людей, которые никогда не были частью передач «Реальный мир» или «Дорожные правила». Это была вынужденная мера, поскольку «Дорожные правила» на тот момент прекратили своё существование, а «Реальный мир» успешно отгремел шестнадцатый сезон — «Реальный мир: Остин».

Реюнион 
Как и «Реальный мир», каждый сезон «Алчных экстремалов» заканчивается большим эпизодом, который называется «Реюнион». В нём принимают участие все победители сезона вместе с некоторыми запомнившимися игроками. Участники сидят в студии перед небольшой аудитории, а ведёт шоу обычно какой-нибудь популярный ведущий (например, Мария Меноунос, Ванесса Миннилло, Карлос Сантос). Игроки обсуждают памятные моменты сезона, принятые решения. Реюнион фокусирует внимание на самых горячих спорах, мелких деталях, скользких моментах, которые не были показаны по телевидению. Всё обсуждается в открытую — предательства, сплетни, сокрытия. Обычно в конце реюниона «Алчных экстремалов» анонсируется новый сезон «Реального мира».
После семилетнего отсутствия на шоу суперзвезда WWE Майк Мизанин вернулся 4 апреля 2012 в качестве ведущего реюниона «Битвы бывших».

Вырезанные моменты 
Некоторые сезоны были дополнены ещё одним эпизодом, который называется «То, что следовало бы показать» (). Серия состоит из мелких эпизодов, вырезанных в процессе монтажа и, соответственно, не вошедших в финальную редакцию, показанную по телевидению. Удаленные сцены обычно показывают пикантные моменты, выставляющие участников в невыгодном свете. Совместно с этим демонстрируется и реакция участников — они комментируют показанное на экране.

Ветераны и новички 
Обычно участников разделяют на «новичков» и «ветеранов». Ветеранами называют тех, кто выиграл хотя бы один сезон, однако такой термин применяется и к тем, кто отыграл несколько сезонов или побывал в финале. Новички — те, кто ничего не добился.

Свежее мясо 
Несмотря на то, что основная масса игроков — бывшие участники «РМ» или «ДП», в шоу «Алчные экстремалы» попадали абсолютные новички, для которых сезоны «Свежее мясо» и «Свежее мясо 2» были дебютными.

Весенний отрыв 
В марте 2010, перед началом 19-го сезона, состоялся Весенний отрыв () в Акапулько, Мексика. Ветеран «Алчных экстремалов» выступал в роли тренера команды, которая состояла из американских студентов. Комментаторами выступали Эван Старкман и Пола Меронек, ведущим был Ти Джей Лавин. Участница победившей команды Камила Накагава заняла место в основном проекте, дебютировав в «Битве головорезов».

Сезоны

Самые опытные игроки

Полный список игроков

Игроки, выигравшие больше всего денег

Месторасположение 
Сезоны снимались в разных странах по всему миру, некоторые снимались в Соединенных Штатах.
Сезоны 1, 4, 21 и 22 снимались в нескольких странах.

Ссылки 
 Официальная страница «Битвы головорезов» 
 TV.com Новости и эпизоды 
 TVGuide.com Новости шоу 

Телепередачи по алфавиту
Телепередачи США
Реалити-шоу
Телевизионные игры
Телесериалы США, запущенные в 1998 году
Программы канала MTV
Телесериалы Bunim/Murray Productions